«Актёры» () — фильм Бертрана Блие, в котором снялось рекордное количество популярнейших французских кинозвёзд 50-х—80-х годов.

Сюжет 
Сюжет фильма с трудом поддаётся описанию, поскольку его практически нет. Этот фильм Бертрана Блие — скорее проявление чувства признательности по отношению к тем великим актёрам, с которыми ему посчастливилось работать, и признание в любви французскому кино 50-х — 80-х годов, когда они находились на пике популярности. Это попытка на мгновение задержать уходящую с ними эпоху расцвета французского кинематографа.

Действие напоминает импровизацию. Создаётся впечатление, что актёры придумывают текст на ходу, попутно обсуждая своих коллег. Жан-Пьер Марьель пытается привлечь внимание официанта в ресторане и возмущается по поводу плохого сервиса, друзья пытаются успокоить его. К ним присоединяется Клод Риш, никогда не теряющий хорошего расположения духа. За другими столиками тоже происходят маленькие драмы: Сами Фрей оскорбляет Андре Дюссолье и получает пощёчину; его друг ищет пистолет, чтобы застрелиться. На улице также пересекаются пути актёров, они преследуют друг друга, раздают автографы… Пьер Ардити и Жан-Клод Бриали изображают гомосексуальную пару. Ардити нашёл утешение в объятьях Бриали после того, как некий Франсуа Негре (Франсуа Берлеан) увёл у него любимую женщину (Мария Шнайдер). Встретив Негре на улице он напоминает ему об этом, а тот приглашает его в гости. Кроме того, Ардити вступает в конфликт с гуляющим по Парижу Майклом Лонсдейлом, когда тот недоброжелательно отзывается о гомосексуалистах. Дюссолье и Жак Вильре осматривают необычную скульптуру на Елисейских полях — мотоциклиста (Жерар Депардье), пробившего головой рекламный щит.

Ален Делон приходит на съёмки фильма, где его не ждали, и вспоминает уже ушедших из жизни актёров — Жана Габена, Лино Вентуру, Луи де Фюнеса…

Марьель сообщает Пикколи, что его жена изменяет ему с официантом. Пикколи вызывает санитаров, которые отводят Марьеля к врачу. Марьель жалуется, что никто не воспринимает его всерьёз. Врач советует ему убить какого-нибудь зрителя, чтобы избавиться от депрессии, так же, как зрители убивают актёров своим безразличием. Марьель сразу чувствует себя лучше и вместе с Вильре и Дюссолье отправляется на поиски жертвы. Наконец, поймав случайного прохожего, плохо отзывавшегося об одном из актёров, они ведут его в подземный гараж, чтобы убить. Жертва сопротивляется и заявляет, что не хочет умирать, а хочет пойти в кино. Актёры сразу оживляются и предлагают ему посмотреть новый фильм, но узнав содержание фильма, тот просит его убить.

Бриали и Ардити наносят поздний визит Негре, и Мария Шнайдер рассказывает им о своей жизни. Снова увидев её, Ардити понимает, что слишком любит женщин, и решает расстаться с Бриали.

Марьель, Вильре и Дюссолье опять в ресторане, за соседним столиком сидит Жак Франсуа. Появляется Мишель Серро и затевает ссору с Франсуа. Выйдя на улицу, Серро видит полицейскую засаду и натыкается на пьяного Жан-Поля Бельмондо, который предупреждает его, что полиция устроила облаву на актёров. Серро задерживают, но он не признаётся, что актёр. Тогда его ведут на казнь другого актёра — Мишеля Галабрю — и под угрозой расстрела склоняют к сотрудничеству. От него требуется всего лишь назвать имена других актёров. Бельмондо тоже попадает в руки полиции. Чтобы спастись, оба актёра начинают ломать комедию. Наконец, Серро удаётся бежать во время расстрела Бельмондо и он снова возвращается в ресторан. Там всех посетителей держит на мушке Франсуа. Он убивает Марьеля, жалуется на отсутствие негативных ролей и требует режиссёра. «Где этот болван Блие?!» — спрашивает Серро. Но Блие уже снимает совсем другой фильм, где главную роль играет Клод Брассер. У него внезапно звонит телефон и собеседником Брассера является не кто иной, как его покойный отец. После разговора с ним Брассер передает трубку самому Блие со словами: «Твой отец хочет поговорить с тобой»…

В ролях 

 Жан-Поль Бельмондо
 Жан-Клод Бриали
 Жерар Депардье
 Ален Делон
 Мишель Галабрю
 Мишель Пикколи
 Майкл Лонсдейл
 Клод Риш
 Мария Шнайдер
 Мишель Серро
 Клод Брассер
 Жан-Пьер Марьель
 Сами Фрей
 Андре Дюссолье
 Пьер Ардити
 Жак Вильре
 Жак Франсуа
 Жозиан Баласко
 Жан Янн

Ссылки 

 
 Официальный сайт фильма
 Инфо на сайте Bebelworld (фр.)
 Статья Л. Масловой в газете «Коммерсантъ»

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 2000 года
Фильмы Бертрана Блие
Фильмы об актёрах
Фильмы Франции 2000 года
Кинокомедии, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы Франции, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы 2000 года, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы Canal+
Фильмы Les Films Alain Sarde